El Torneig de Bad Gastein 2015, oficialment conegut com a Nürnberger Gastein Ladies 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 9a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 26 de juliol de 2015 a Bad Gastein, Àustria.

La tennista australiana Samantha Stosur va guanyar el segon títol de l'any.

Aquesta fou la darrera edició del torneig, ja que fou substituït per un situat a Gstaad.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015